Oxus har flere betydninger:
 Oxus er det klassiske navn på floden Amu Darja i Centralasien
 Oxus (tidsskrift) – er et elektronisk tidsskrift, der udgives af Centralasiatisk Selskab